Luis Resto ist der Name folgender Personen:

* Luis Resto (Boxer)  (* 1955), US-amerikanischer Boxer
 Luis Resto (Musiker) (* 1961), US-amerikanischer Musiker